London Transport Museum, museu dedicat al transport ubicat a Londres
 Memòria a llarg termini (del seu nom en anglès Long-Term Memory), etapa de la memòria humana segons el model d'Atkinson–Shiffrin